1.B Hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 1999./2000. je predstavljala drugi rang rukometnog prvenstva Hrvatske u ženskoj konkurenciji. Sudjelovalo je dvanaest klubova, a prvakinje su bile rukometašice Hrvatskog dragovoljca iz Zagreba.

Ljestvica

Poveznice i izvori 
 1.A HRL 1999./2000.
 2. HRL 1999./2000.
 Hrvatski kup 1999./2000.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.

1999-00
ž-1B